Oleg Grigorjev () je jméno a příjmení více osob:

* Oleg Grigorjevič Grigorjev (* 1937), sovětský boxer
 Oleg Jevgeňjevič Grigorjev (1943–1992), ruský spisovatel a malíř